Карагайка — топоним:

 Карагайка (приток Мелеуза) — река в Башкортостане.
 Карагайка (приток Выи) — река в Тюменской области.
 Карагайка (приток Иши) — река в Алтайском крае.
 Карагайка — посёлок Красногорского района Алтайского края.